Rudkowski (ukr.: Рудковський, Рудьковський, ros.: Рудковский):
 Mykoła Mykołajowicz Rudkowski (ukr.: Микола Миколайович Рудьковський; * 1967)
 Wiesław Ksawery Rudkowski (* 1946), polski bokser

Zobacz też 
 Rudkowka (Рудьковка)